Филобутонистика — коллекционирование и изучение форменных и простых пуговиц, их внешнего вида, надписей, символики изображений, материала, места и времени изготовления. Составление художественных произведений из пуговиц.

Литература
 Гербовые пуговицы России // Миниатюра. 1998. Вып.38.
 Седой А. Парад коллекций // Независимая газета. 2001. 14 сентября.
 Лавренов В.И., Борисов А.В. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1996.
 Федосеев С. Мундирные пуговицы русской армии и флота. Санкт-Петербург. ОМ-ПРЕСС. 2006 год

Коллекционирование